{| class="infobox" style=""
|align="center" style="background: lightgreen"| Снукерныетурниры
|-
|align="center" style="background: lightgreen"| Players Tour Championship
|-
|align="center"| Хамм, Германия
|-
|align="center"| 12—14 ноября 2010
|-
|align="center"| Sparkassen Arena
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 139 Джо Перри
|-
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align="center" style="background: lightgreen"| Финальный матч
|-
| Победитель — Джон Хиггинс|-
| Финалист — Шон Мёрфи
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 — Этап 5 (также известен как 2010 Ruhr Championship) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 12 по 14 ноября 2010 года в Хамме (Германия). Победителем стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 4:2.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 
Чемпион: € 10 000 (2000 очков)
Финалист: € 5000 (1600 очков)
Полуфиналисты: € 2500 (1280 очков)
Четвертьфиналисты: € 1500 (1000 очков)
Участники 1/8: € 1000 (760 очков)
Участники 1/16: € 600 (560 очков)
Участники 1/32: € 200 (360 очков)
Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 
 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 139, 135, 133 Джо Перри
 133, 129 Грэм Дотт
 132, 107, 107, 101 Джон Хиггинс
 130, 105, 100 Шон Мёрфи
 126 Адам Уичерд
 121 Рори Маклауд
 120, 105, 105 Марк Аллен
 119, 102 Энди Хикс
 118, 107 Джадд Трамп
 118, 100 Энтони Хэмилтон

 113 Дэниел Уэллс
 112 Марк Селби
 108 Марк Дэвис
 108, 103 Том Форд
 107 Питер Эбдон
 107 Лю Сун
 106, 103 Марк Уильямс
 106, 101 Стюарт Бинэм
 106 Маркус Кэмпбелл
 104, 100 Доминик Дэйл

 104 Стивен Ли
 103 Курт Мэфлин
 100 Майкл Уайт

Примечания

Ссылки 
 Результаты финальной стадии на Global-Snooker

Players Tour Championship
2010 год в снукере
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии